Beaumanoir est un patronyme pouvant faire référence à :

Personnalités

 Famille de Beaumanoir
 Philippe de Rémy sire de Beaumanoir (1210-1265), poète et romancier français ;
 Philippe de Beaumanoir (1250-1296), jurisconsulte français, fils du précédent ;
 Jehan (ou Jean) IV de Beaumanoir (1310-1366 ou 1367), un des héros qui se distingua au Combat des Trente en 1351 ;
 Jean de Beaumanoir († 1403), gouverneur de Dinan ;
 Jean de Beaumanoir († 1426), fils du précédent, chambellan du duc de Bretagne ;
 Jean de Beaumanoir (1551-1614), maréchal de Lavardin ;
 Jean et Philippe Beaumanoir ( et ), membres les plus connus d'une dynastie d'architectes ayant construit des édifices religieux de style Beaumanoir en Bretagne occidentale à cette époque ;
 Anne Beaumanoir (1923-2022), médecin français, résistante, Juste parmi les nations, militante communiste.

Toponymes

Architecture 
 Le style Beaumanoir désigne une série d'édifices religieux bretons de la période flamboyante.

Œuvres
 Beaumanoir, série télévisée française  diffusée sur France 2 en 1992-1993.

Entreprises
 Groupe Beaumanoir, groupe français de distribution de prêt-à-porter.

Animaux 
Beaumanoir, étalon trotteur français

Homonymie de patronyme
Patronyme français